Nom de tres reis d'Ibèria:
 Amazap I o Hamazasp I (o Amazap I) 106-116 
 Amazap II o Hamazasp 185-189 
 Amazap III o Hamazasp III 260-265 (rebeld)